Винструп — фамилия. Известные носители:

 Винструп, Педер Йенсен (1549—1614) — датский священник и зеландский епископ датской народной церкви.
 Винструп, Педер Педерсен (1605—1679) — шведско-датский епископ и богослов